

Codici 
 PTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Armstrong (Stati Uniti)

Competizioni sportive 
 PTL – Sigla della competizione di endurance trail Petite Trotte a Leon

Mineralogia 
 Ptl – abbreviazione di petalite

Note